Les Élections régionales de 1945 en Carinthie (Landtagswahl in Kärnten 1945) se sont tenues en Autriche dans le land de Carinthie, le . 

1945
Carinthie
Novembre 1945